Cristești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Cristești (Botoșani)
 Cristești (Iași)
 Cristești (Mureș)